Оре́лька — название географических объектов на Украине.

Населённые пункты 
 Орелька — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Орелька — посёлок городского типа в Лозовском районе Харьковской области.

Река 
 Орелька — река в Харьковской области, приток реки Орель.

См. также 
 Верхняя Орелька — село в Первомайском районе Харьковской области.